Los Olmos kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Olmos, Mexiko, ort, Hidalgo, Tizayuca, 
 Los Olmos, Nuevo León, ort, Pesquería, 

Robotskapade Mexikoförgreningar